Sven Schwarz (31 de enero de 2002) es un deportista alemán que compite en natación. Ganó dos medallas de bronce en el Campeonato Europeo de Natación en Piscina Corta de 2021, en las pruebas de 800 m libre y 1500 m libre.

Palmarés internacional

Referencias

Nadadores de Alemania